Rischar ist der Familienname folgender Personen:

Jürgen Rischar (* 1944), deutscher Politiker (SDP)
Siegfried Rischar (1924–2009), deutscher Maler und Künstler